Papesch ist der Familienname folgender Personen:

Josef Papesch (1893–1968), österreichischer Schriftsteller und Kulturpolitiker (NSDAP)
Karl Papesch (1901–1983), deutscher Maler